Владимир Борисович Бабук (05.02.1910-18.08.1978) — советский учёный в области механизации сельскохозяйственного производства, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).

Биография 
Родился в с. Кроты (ныне Пирятинский район Полтавской области). Окончил Киевский политехнический институт (1931) и аспирантуру Украинского н.-и. авиадизельного института (1933).
 1933—1940 директор и технорук Изюмской МТМ Наркомзема УССР,
 1940—1941 директор Старобельского автотрактороремонтного завода НКЗ УССР,
 1941—1943 директор Александровской машинно-тракторной станции НКЗ СССР, Оренбургская область,
 1943 начальник технического отдела Украинского ремтреста НКЗ УССР.
 1943—1960 директор Украинского НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства,
 1960—1962 заместитель председателя Совета по координации научных исследований Украинской академии с.-х. наук,
 1962—1967 директор Украинского филиала Всесоюзного н.-и. технологического института «Союзсельхозтехника»,
 1967—1970 директор ВНИИ приборов и техники измерений в сельском хозяйстве.

Кандидат технических наук (1933), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).

Специалист в вопросах ремонта и эксплуатации тракторов и с.-х. машин.

Награждён орденами Ленина (1958), Трудового Красного Знамени (1954), 4 медалями СССР, 2 медалями ВСХВ.

Автор (соавтор) более 100 научных работ, в том числе 16 книг и брошюр.
Публикации:
 Вузловий метод ремонту тракторів / соавт. Ф. Л. Максимчук. — Киïв: Держсільгоспвидав УРСР, 1952. — 89 с.
 Технические указания по контролю деталей и узлов трактора ДТ-54 по рабочим местам в мастерской МТС с таблицами монтажных сопряжений / соавт.: Ф. Л. Максимчук и др. — М.: Изд-во МСХ СССР, 1952. — 351 с.
 Тракторы и сельскохозяйственные машины Англии, США и Канады. — Киев: Сельхозиздат УССР, 1959. — 327 с.
 Пневмоінструмент ремонтника-механізатора / соавт.: I.М. Сторчак, П. О. Черненко. — Киïв: Урожай, 1966. — 133 с.
 Ремонт кукурузоуборочных комбайнов «Херсонец» / соавт. Г. А. Иваненко. — М.: Колос, 1968. — 126 с.

Источники 
 http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RB/000313.shtm
 Украинская советская энциклопедия, Том 1. Мыкола Платоновыч Бажан. Глав. ред. УСЭ, 1978

Кандидаты технических наук